«Fade to Black» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Fade to Black (1980), película protagonizada por Dennis Christopher.
 Fade to Black (2004), película documental sobre Jay-Z.
 Fade to Black (2006), película dirigida por Oliver Parker, protagonizada por Danny Huston como Orson Welles.
 Bleach: Fade to Black - Kimi no na o yobu (2008), anime.

Música 
 Fade to Black (1984), canción del álbum "Ride the Lightning" de Metallica.
 Fade to Black (1991), canción del álbum "On Every Street" de Dire Straits.
 Fade to Black (2000), canción del álbum "Welcome to Earth" de Apoptygma Berzerk.

Miscelánea 
 Fade to Black (1995), videojuego de Delphine Software, secuela de Flashback.